Nettlestead (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Nettlestead (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk